Helfenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Helfenberg, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Helfenberg (Dresden), Ortsteil von Schönfeld-Weißig in Dresden
 Helfenberg (Ilsfeld), Ortsteil von Ilsfeld in Baden-Württemberg
 Helfenberg (Gemeinde Helfenberg), Hauptort, Ortschaft und Katastralgemeinde von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burgruine Helfenberg (Ilsfeld) bei Ilsfeld in Baden-Württemberg
 Burgruine Helfenberg (Oberpfalz) bei Velburg in Bayern
 Burgruine Helfenberg (Wolfhagen) bei Wolfhagen in Hessen
 Burg Helfenberg (St. Gallen), Burgruine bei Gossau im Kanton Sankt Gallen
 Burg Helfenberg (Thurgau), Burgruine bei Uerschhausen im Kanton Thurgau
 Schloss Helfenberg (Dresden), Schloss und die benachbarte Burgruine in Dresden
 Schloss Helfenberg (Oberösterreich) im Mühlviertel, Oberösterreich

Berge:
 Helfenberg (Jura), Berg im Solothurner Jura
 Helfenberg (Wolfhagen), 366,2 m, Berg bei Wolfhagen, Hessen

Helfenberg ist der Name folgender Personen:
 Heinrich von Helfenberg, Bischof von Gurk von 1298 bis 1326
 Hermann von Gaisberg-Helfenberg (1860–1924), deutscher Forstbeamter und Politiker
 Ulrich von Gaisberg-Helfenberg (1863–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker

 Helfenberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:

 Helfenburg